T0, T.0 ou T00 peut désigner :

Sciences 
Mathématiques
 Espace T0 ou Espace de Kolmogorov, un espace topologique dans lequel tous les points peuvent être « distingués du point de vue topologique ».

Médecine
 Lésions traumatiques superficielles de plusieurs parties du corps (T00), d'après la classification internationale des maladies.

Télécommunications 
 T0, ou Basic Rate Interface, une interface d'accès à un réseau RNIS ;
 T.0, un standard de lignes de transfert de données numériques sur les réseaux publics, offrant un débit de 128 kb/s, selon la liste des normes de l'Union internationale des télécommunications. En France, un T0 est une ligne numéris d'accès de base de France telecom, soit 2 canaux B à 64 kb/s et 1 canal D (pour la signalisation) à 16 kb/s. À la différence notamment du T2 qui est un accès primaire comprenant 30 canaux B à 64 kb/s ainsi qu'un canal D à 64 kb/s cette fois ci.

Voir aussi 
 TO
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres